Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2002 spelades i Nigeria för att ta ut CAF:s lag till VM 2003, och vann gjorde Nigeria som tillsammans med Ghana gick vidare.

Kvalspel

Första omgången
Första matchen 10–11 augusti 2002, andra 24 augusti 2002.

 1 Botswana, Swaziland och Guinea-Bissau drog sig ur, Zambia, Etiopien och Senegal vidare på walk over.

Andra omgången
Första matchen 21–22 september 2002, andra 11–13 oktober 2002:

Huvudturneringen
Nigeria direktkvalificerade som hemmalag.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Externa länkar
 RSSSF

2002 i Nigeria
2002
Internationella fotbollstävlingar i Nigeria
Fotbollsåret 2002